Зинзили — один из вариантов именования топонима Бендер-Энзели в дореволюционной литературе.

Корабли
 «Зинзили» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1725 года постройки, один из гекботов типа «Астрахань».
 «Зинзили» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1727 года постройки, один из гекботов типа «Астрахань».